Fontenelle (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fontenelle (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Fontenelle (Loir-et-Cher) – francuska gmina w regionie Centre
 Fontenelle (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Fontenelle (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Fontenelle (Wyoming) – amerykańska jednostka osadnicza w stanie Wyoming
 opactwo Fontenelle – dawna nazwa opactwa św. Wandrille’a z Fontenelle
Osoby noszące nazwisko Fontenelle
 Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757) – filozof, religioznawca, oświeceniowy pisarz i poeta francuski.